Philonectria är ett släkte av svampar. Philonectria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Philonectria